Toponímia:
 Roosevelt (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Roosevelt (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey 
 Roosevelt (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Roosevelt (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Roosevelt (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah 
 Roosevelt (Washington), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Roosevelt Gardens, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Roosevelt Island, illa estreta a l'East River a New York, entre l'illa del Manhattan i el barri de Queens 
 Illa de Roosevelt, illa de l'Antàrtida coberta de gel 
 Biografies:
 Eleanor Roosevelt, esposa del president Franklin Delano Roosevelt
 Franklin Delano Roosevelt, 32è president dels Estats Units d'Amèrica
 Quentin Roosevelt (1897 - 1918), fill més jove del president
 Quentin Roosevelt II (1919 - 1948), quart fill de Theodore Roosevelt Jr.
 Theodore Roosevelt, 26è president dels Estats Units d'Amèrica
 Theodore Roosevelt Jr, Brigadier General de l'Exèrcit dels Estats Units i primer General Aliat en desembarcar a les platges de Normandia